«Українські Вісті» (до 1931 «Західні Вісти») — католицький тижневик, виходить з 1928 року в Едмонтоні (Канада). Редактор: Володимир Кисілевський, І. Ісаїв, В. Дикий (1932—1948), І. Німчук (1949—1956), о. П. Качур, о. М. Сопуляк, М. Хом'як, Є. Штендера. В «Українських вістях» мало свою сторінку Братство Українців Католиків (БУК, 1934—1965), а з 1966  року існує «Сторінка Саскачеванської єпархії». З 1981 року «Українські вісті» двомовний, українсько-англійський часопис.

 «Українські Вісті» — орган Кіровоградського обласного та міського управління часів гітлерівської окупації. Видавався також під назвами «Український голос» (серпень — грудень 1941 року) та «Кіровоградські вісті».

 «Українські Вісті» (до 1956 року «Українські Щоденні Вісті») — радянофільський щоденник, з 1957-го тижневик, виходить з 1920 року у Нью-Йорку замість газети «Робітник». У 1920-х pp. «Українські вісті» були в опозиції до групи Василькова-Турянського в Комуністичній партії Західної України.
 Газета друкувала пропагандивні репортажі з організованих подорожей на Україну, літературні твори радянських письменників тощо. Редактори: М. Андрійчук, М. Ткач, Д. Бориско, А. Дмитришин, М. Князевич (з 1932), Леон Толопко (з 1956).
 Українські вісти — щоденник у Львові, орган Фронту національної єдности.
 Українські вісті (газета) — щотижневик (у 1945—1960 роках — півтижневик) політики, економіки, культури й громадського життя, орган УРДП, потім — Фундації імені Івана Багряного.
 Українські вісті (1926—1929) — пресовий орган СУГУФ

Див. також 
 Республіканські вісті — тижневик у Вінниці й Кам'янці-Подільському.

Література 

 

Історичні періодичні видання